Ez a lista Bulgária legnagyobb városait sorolja fel; azokat, amelyeknek 2005-ben a becsült adatok szerint legalább 20 000 lakója volt.

 
Települések listái országok szerint
Városok országok szerint